Финал Кубка УЕФА 2008 года — финальный матч розыгрыша Кубка УЕФА 2007/08, 37-го сезона в истории Кубка УЕФА. Этот футбольный матч состоялся 14 мая 2008 года, на стадионе «Сити оф Манчестер» в Манчестере. В матче встретились российский «Зенит» и шотландский «Рейнджерс». Этот матч стал вторым еврокубковым финалом (после финала Кубка УЕФА 2005), до которого дошёл российский футбольный клуб.

Путь к финалу

Отчёт о матче

См. также 
 Кубок УЕФА 2007/2008

Ссылки 

 Официальный сайт турнира
 Официальный сайт турнира

2008
Кубок УЕФА
Май 2008 года
Лига Европы УЕФА 2008
Лига Европы УЕФА 2008
Международные спортивные соревнования в Манчестере
Кубок УЕФА 2007/2008
Спорт в Великобритании в 2008 году
Футбол в России в 2008 году
События 14 мая